Плита в геології — велика тектонічна структура платформ.
 Плита в будівництві — будівельна деталь; великорозмірний конструктивний елемент споруди (зазвичай, прямокутної форми), з одним розміром значно меншим за два інших розміри;
 Плита як опора — великий плоский шматок каменя, металу тощо.
 Повірочна (перевірна) плита — чавунна ребриста монолітна конструкція коробчастої форми з зовнішньою точно обробленою площиною, застосовувана для перевірки площинності деталей машин та інших виробів.
 Правильна плита — плоский сталевий призматичний пристрій, на якому ударами спеціальних молотків (дерев'яних, з м'якої сталі) правлять металеві листи, прутки та інші вироби.
 Розмічальна плита — пристрій призматичної форми з точно обробленою плоскою поверхнею, яка служить базисною площиною для ув'язування геометричних розмірів при розмічуванні заготовок.
 Плита — вид кухонної печі, бувають електричні, на твердому паливі та газові.

Топонім 
 Плита — село в Україні, Чернівецькій області, Путильському районі.

Див. також 
 Плитка

Посилання 
 «Плита» //